Sola gratia («только благодатью») — христианская теологическая доктрина о том, что спасение приходит только даром, как благодать Бога, как незаслуженная милость, а не как что-то заслуженное грешным человеком. Согласно доктрине, Бог является единственным субъектом благодати, то есть благодать всегда действительна, без каких-либо заслуг со стороны человека, а человек не может какими-либо своими действиями заслужить спасение для себя. То есть спасение — это незаслуженный дар от Бога через богочеловека Иисуса Христа.

Цитаты 

Христианские учения и доктрины